Plaats in Indonesië
 Pakistaji (Kabat), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java
 Pakistaji (Wonoasih), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java